Dürrenstein ist der Name folgender geografischer Objekte:

Dürrenstein (Pragser Dolomiten), 2839 m, in den Pragser Dolomiten
Dürrenstein (Ybbstaler Alpen), 1878 m, im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet

Burg Dürrenstein, bei Walscheid in den Vogesen
Wildnisgebiet Dürrenstein, Schutzgebiet im niederösterreichischen Dürrensteinmassiv

Dursztyn in der polnischen Woiwodschaft Kleinpolen, auf Deutsch

Siehe auch:
 Dürnstein (Begriffsklärung)